Biografies:
Nemesi d'Emesa, escriptor grec
Nemesi de Capadòcia, prefecte de Capadòcia
 Mitologia:
Nèmesi, deïtat